КСМ-65 — советское береговое артиллерийское орудие. Разработано в конструкторском бюро Свердловского Завода № 8.

История создания 
16 апреля 1951 года по письму ГАУ в конструкторском бюро Завода имени Калинина были начаты работы над созданием 100-мм береговой пушки на базе 100-мм зенитного орудия КС-19. Работами руководил Л. В. Люльев. К сентябрю 1951 года было завершено изготовление опытной партии КСМ-65 из четырёх орудий. В период с 20 по 25 сентября орудие КСМ-65 прошло заводские испытания. С 11 по 27 декабря 1951 года опытные экземпляры КСМ-65 прошли государственные испытания. В июле 1953 года постановлением Совета министров СССР № 1743—675 и приказом Главного командования ВМФ СССР орудие КСМ-65 было официально принято на вооружение.

Серийное производство 

19 ноября 1951 года постановлением Совета министров СССР было начато серийное производство орудий КСМ-65. КСМ-65 выпускались до 1956 года. В 1953 году не было изготовлено ни одного орудия, так как официально КСМ-65 было принято на вооружение в 1953 году.

Описание конструкции 
КСМ-65 представляло собой четырёхколёсную платформу КМУ-65, на которой устанавливался станок с орудием. В платформе имелось восемь выдвижных сошников для фиксации в боевом положении. Для горизонтирования установки в боевом положении использовались винтовые домкраты, установленные на центральной балке и откидных упорах. Радиус обметания орудия составлял 5400 мм. Наведение на цель осуществлялось с помощью артиллерийской радиолокационной станции «Залп-Б1», а также использовалась панорама ПМА прибора 23М и прицельная трубка МВШ-М-1 для стрельбы прямой наводкой.

Применяемые боеприпасы

Бывшие операторы 

  — по состоянию на 1 января 1984 года, в ВМФ СССР насчитывалось 49 орудий, из которых 21 орудие находилось в батареях, а остальные 28 на складах.
  — неизвестное количество КСМ-65 было поставлено из СССР в 1956 году.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 

Артиллерия СССР
Артиллерия калибра 100 мм
Военная продукция Машиностроительного завода имени Калинина
Появились в 1951 году в СССР